Killmotor (Killmotor Hill en VO) est la colline de Donaldville, sur laquelle est édifié le coffre-fort de Balthazar Picsou. Le milliardaire l'achète (ainsi que quelques terres avoisinantes) à Jules Ecoutum en  juste après être devenu millionnaire.

Sa taille avoisine les , coffre compris. 

Appelée à l'origine « Killmule »  (Killmule Hill en VO, litt. « tueur de mule »),  avant d'être renommée « Killmotor » avec l'apparition de l'automobile, elle abritait initialement le quartier général des Castors Juniors.

Elle est percée de galeries souterraines menant, selon Don Rosa dans Les Derniers Gardiens de la bibliothèque perdues, à une pièce renfermant les copies des livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans une autre histoire de Carl Barks, Noël à Pauvreville, on apprend que sous le coffre de Picsou se trouve une énorme caverne et des sables mouvants. L'argent de Picsou étant tombé dans un abîme à la suite de l'effondrement de cette caverne, Géo Trouvetou parvient à le récupérer dans La Première Invention de Géo Trouvetou.

Notes et références 

Univers de Donald Duck
Lieu de fiction